Шумко́в (Шумко́ва) — русская фамилия. Известные носители:

 Шумков, Александр Демьянович (род. 1949) — мастер спорта международного класса, заслуженный тренер СССР (подводный спорт).
 Шумков, Андрей Александрович (род. 1956) — российский генеалог.
 Шумков, Вадим Михайлович (род. 1971) — российский политик.
 Шумков, Всеволод Владимирович (род. 2001) — российский боксёр-любитель.
 Шумков, Герасим Егорович (1873—1933) — российский врач, учёный, военный, основоположник военной психологии в России.
 Шумков, Григорий Григорьевич (1920—1993) — Герой Советского Союза.
 Шумков, Дмитрий Владимирович (1972—2015) — российский юрист.
 
 Шумков, Степан Антонович (Стихван Шавлы; 1910—1976) — чувашский поэт.

 Шумкова, Елена Александровна (род. 1971) — российская оперная певица.

См. также 
 Шумкова — деревня в Верхотурском городском округе Свердловской области России
 Шумково
 Шумковы — русские роды различного происхождения